Джяковица:

 Джяковица — город в Метохии.
 Джяковица — община в Республике Косово, входит в Джаковицкий округ.